Murphy's law kan avse: 

 Murphys lag – ett modernt tänkespråk
 Murphy's Law (musikgrupp) – en amerikansk hardcore-grupp från New York, bildad 1982
 Jack Murphys lag (engelsk titel Murphy's law) – film från 1986 med Charles Bronson i huvudrollen
 Murphy's Law (TV-serie) – en TV-serie från BBC, mellan 2003 och 2007